7 Days, de Engelse titel van de Canadese film Les 7 jours du talion
 7Days, een Nederlandse kinderkrant
 7 Days (Craig David), een single van de Britse R&B-artiest Craig David
 Seven Days (televisieserie), een Amerikaanse sciencefictionserie
 Seven Days (2022), Amerikaanse film uit 2022
 Seven Days (Ron Boots), een muziekalbum van Ron Boots uit 2017
 Seven Days (Sting), een nummer van Sting uit 1993
 de Zevendagenslag: een reeks van zeven veldslagen gedurende zeven dagen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, in 1862 nabij Richmond, Virginia